Este artigo refere-se aos eventos ocorridos no estado do Tocantins durante a pandemia de COVID-19 no Brasil.

Cronologia 

 18 de março de 2020 - Primeiro caso do novo coronavírus é confirmado no estado, na capital Palmas. Se trata de uma mulher de 42 anos que retornou recentemente de um congresso em Fortaleza. 
 15 de abril de 2020 - Primeira morte pelo novo coronavírus é registrada no estado, em Palmas. A vítima é servidora da Secretaria Municipal de Saúde Francisca Romana Sousa Chaves, de 47 anos, portadora de hipertensão. O estado foi o último do Brasil a apresentar registro de morte em decorrência da COVID-19.

Estatísticas 

Por município:

Esta é a lista com casos confirmados: 

Até 6 de maio de 2020.

 
2021 no Tocantins
Tocantins